

Населені пункти та їхні частини

 Киселів (Кіселюв) — село в гміні Заріччя Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Кіселюв — село в гміні Ґолешув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Кіселюв — частина села Зебжидовіце в гміні Зебжидовіце Цешинського повіту Сілезького воєводства

Примітки